Ирисы Фишера — набор данных для задачи классификации, на примере которого Рональд Фишер в 1936 году продемонстрировал работу разработанного им метода дискриминантного анализа. Иногда его также называют ирисами Андерсона, так как данные были собраны американским ботаником Эдгаром Андерсоном. Этот набор данных стал классическим и часто используется в литературе для иллюстрации работы различных статистических алгоритмов.

Описание 

Ирисы Фишера состоят из данных о 150 экземплярах ириса, по 50 экземпляров из трёх видов — Ирис щетинистый (Iris setosa), Ирис виргинский (Iris virginica) и Ирис разноцветный (Iris versicolor). Для каждого экземпляра измерялись четыре характеристики (в сантиметрах):
 Длина наружной доли околоцветника ();
 Ширина наружной доли околоцветника ();
 Длина внутренней доли околоцветника ();
 Ширина внутренней доли околоцветника ().

На основании этого набора данных требуется построить правило классификации, определяющее вид растения по данным измерений. Это задача многоклассовой классификации, так как имеется три класса — три вида ириса.

Один из классов (Iris setosa) линейно-разделим от двух остальных.

Набор данных

Примечания

Ссылки 
 «Ирисы Фишера» в UCI Machine Learning Repository 

Машинное обучение